Фемисон () — мужское имя греческого происхождения. 

Известные носители:
 Фемисон (IV век до н. э.) — наварх диадоха Антигона I Одноглазого.
  (IV век до н. э.) — древнегреческий тиран города Эритрии.